Haselhorst – dzielnica Berlina
 Haselhorst – stacja metra w Berlinie
 Haselhorst – dzielnica Diesdorfu